Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - no município brasileiro de São Paulo
 Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco - no município brasileiro de Recife
 Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - no município brasileiro de Ribeirão Preto
 Hospital das Clínicas de Uberlândia - no município brasileiro de Uberlândia
Ou ainda:

 Hospital de Clínicas Doutor Alberto Lima - no município brasileiro de Macapá
 Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela - no Uruguai
 Hospital de Clínicas da UFTM - no município brasileiro de Uberaba
 Hospital de Clínicas da Unicamp - no município brasileiro de Campinas
 Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná - no município brasileiro de Curitiba
 Hospital de Clínicas de Porto Alegre - no município brasileiro de Porto Alegre

Desambiguação